О̀смийтригадоли́ний — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
осмия и гадолиния
с формулой GdOs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Осмийтригадолиний образует кристаллы ,
структура типа карбида железа FeC
.

Примечания